Seppik ist der Familienname von:

 Ain Seppik (* 1952), estnischer Politiker
 Henrik Seppik (1905–1990), estnischer Esperantist
 Malle Seppik (* 1953), estnische Richterin
 Peep Seppik (1942–1994), estnischer Schauspieler